

Patronyme 

 Claude Stout Brinegar (1926-2009), homme politique américain.
 aul Brinegar (1917-1995), acteur américain.

Bâtiment 
 La Brinegar Cabin, cabane américaine située en Caroline du Nord,inscrite au Registre national des lieux historiques.